Maksym Olehovych Ahapov (en ucraniano: Максим Олегович Агапов) (Ucrania, 28 de febrero de 2000) es un futbolista ucraniano que juega en la posición de lareral derecho.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Ucrania
Futbolistas del Football Club Zorya Luhansk
Defensas laterales derechos de fútbol